Strickrodt ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Strickrodt (1876–1941), deutscher Sänger, Schauspieler und Intendant
 Georg Strickrodt (1902–1989), deutscher Politiker und Hochschullehrer
 Hans-Joachim Strickrodt (1927–2019), deutscher Reiseveranstalter
 Hugo Strickrodt (1895–1973), deutscher Unternehmer und Verkehrskaufmann